Esistono più comuni francesi con questo nome

Barbery – Calvados
Barbery – Oise
Esiste una scrittrice francese con questo cognome

Muriel Barbery